КК (к. к.) e абревиатурата:
 Кадетски корпус
 Карлос Кастанеда
 Кредитна карта
 Курортен комплекс
 Купа на конфедерациите